Cette liste Swadesh comporte 207 mots en français et en allemand, accompagnée d'une colonne prononciation utilisant l'alphabet phonétique international.

Présentation

Liste

Orthographe 
Lorsque les mots ont des formes multiples (conjugaison des verbes, accords en genre ou en nombre, déclinaisons), l'orthographe retenue est la suivante :
 verbes : infinitif
 autres mots : neutre ou masculin, singulier, nominatif (sujet)
Pour les cas particuliers (pas d'infinitif, nom féminin, nom toujours au pluriel par exemple), c'est la forme la plus simple qui est utilisée.

Prononciation 
La prononciation indiquée a pour but de représenter la prononciation la plus généralement considérée comme correcte, souvent reflétée par les grands médias nationaux. Selon les locuteurs et les régions, la prononciation réellement pratiquée peut en différer de façon plus ou moins importante.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Dictionnaire de poche français-allemand / allemand-français, Hachette & Langenscheidt, Paris, 2003, 
 Les langages de l'humanité (Michel Malherbe), Robert Laffont, Paris, 1995,

Articles connexes 
 Allemand
 Prononciation de l'allemand
 Liste Swadesh de l'alsacien

Liens externes 
  Dictionnaires d'allemand (Lexilogos)
  Wiktionnaire : Liste Swadesh
  Vikivortaro : Listo Swadesh (Germana) 
  Wiktionary allemand

Allemand
Swadesh
Lexicologie allemande